

Cinema 
 Gli innamorati (Wild Love) – film italiano del 1955 diretto da Mauro Bolognini

Musica 
 Wild Love – album di Smog del 1995
 Wild Love – singolo di James Bay del 2018